Хајвуд има више значења:
 Хајвуд (Монтана)
 Хајвуд (Илиноис)